Ondřejov est un toponyme qui peut désigner :

Ondřejov, une commune du district de Pelhřimov, dans la région de Vysočina ;
 Ondřejov, une commune du district de Prague-Est, dans la région de Bohême-Centrale.

Voir aussi 
 Observatoire d'Ondřejov

Homonymie de localités en  Tchéquie